Алекса́ндровка (Александровское) или Амхял (, ) — село . Находится на высоте 380 метров над уровнем моря.

Основано греками, выходцами из Понтийской Санты, в 1866 году. В 1867 году из села Амхял в Турцию было выселено коренное абхазское население. В 1949 году они были насильственно высланы в Казахстан.

Население 
В 1959 году в селе Александровка жили 699 человек, в основном грузины (в Багмаранском сельсовете в целом — 1407 человек, также в основном грузины). В 1989 году в селе жили 783 человека, также в основном грузины.

Примечания 

Населённые пункты Абхазии
Населённые пункты Гульрипшского муниципалитета